Creixomil (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Creixomil (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães